El Ministerio de Educación y Ciencia de España fue un departamento ministerial con competencias en educación y ciencia. Existió con esta denominación desde 1976 hasta 1979, en el segundo y tercer Gobierno de Suárez (legislatura constituyente y  legislatura).

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación fueron:
 Aurelio Menéndez Menéndez (7 de julio de 1976 – 4 de julio de 1977)
 Íñigo Cavero Lataillade (4 de julio de 1977 – 5 de abril de 1979).

Historia

Enlaces externos 
 Relación cronológica de gabinetes, en la página del Instituto de Historia (CSIC).

1976
Educación y Ciencia